De zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op maandag 20 juli 2015 van Bourg-de-Péage naar Gap. Het was een heuvelrit van 201 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton twee cols van tweede categorie. Er was ook een tussensprint in Die.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 16e etappe op www.letour.fr

16
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Hautes-Alpes
Gap